Скочув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Цешинский повят, Силезское воеводство. Население — 25 518 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бренна
 Гмина Хыбе
 Гмина Дембовец
 Гмина Голешув
 Гмина Ясеница
 Гмина Струмень
 Устронь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства
Цешинский повет